Котли — является топонимом и фамилией:

География 
 Котли — город в Азад Кашмире, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Котли — один из 10 округов пакистанской территории Азад Кашмир.

Персоналии 
 Котли, Алар (1904—1963) — эстонский и советский архитектор, а также мебельный дизайнер.